BMI steht für:
 Body-Mass-Index, eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen
 Big-Mac-Index, ein Vergleichsmaß für Preise und Kaufkraft zwischen verschiedenen Ländern
 Bit Manipulation Instruction Sets, Befehlssatzerweiterungen für Mikroprozessoren von Intel und AMD
 Bayerische Milchindustrie, deutsche Unternehmensgruppe
 Bank Melli Iran, staatliche Bank des Irans
 Bismaleimide, ein thermischer Hochleistungskunststoff
 Broadcast Music Incorporated, eine US-amerikanische Gesellschaft für Musik-Urheberrechte
 Bundesministerium des Innern und für Heimat der Bundesrepublik Deutschland
 Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich
 Brain-Machine Interface, siehe Brain-Computer-Interface, eine spezielle Schnittstelle zwischen einem Gehirn und einem Computer
 Central Illinois Regional Airport (IATA-Flughafen-Code), Flughafen in Bloomington (Illinois), Illinois
 bmibaby (ICAO-Code), ehemalige britische Fluggesellschaft

BMi steht für:
 Bestandsminderung, einer der Posten der Herstellkostenrechnung

bmi steht für:
 British Midland Airways, ehemalige britische Fluggesellschaft
 bmi regional, britische Regionalfluggesellschaft
 Bagirmi (Sprache) (ISO-639-3-Code), nilosaharanische Sprache im Tschad

Siehe auch:
 BMI Film & TV Award

Abkürzung